Bundestagswahlkreis Aachen steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Aachen I
 Bundestagswahlkreis Aachen II